Publicius ist der Gentilname folgender Personen:

 Publicius Gellius (1. Jh. v. Chr.), römischer Jurist
 Publicius Maternus (3. Jh.), römischer Offizier